O  Fear of the Dark Tour foi uma turnê musical da banda britânica de heavy metal Iron Maiden em suporte ao seu álbum Fear of the Dark.

Datas

Setlist
 Be Quick or Be Dead (do Fear of the Dark, 1992)
 The Number of the Beast (do Number of the Beast, 1982)
 Wrathchild (do Killers, 1981)
 From Here to Eternity (do Fear of the Dark, 1992)
 Can I Play With Madness (do Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 Wasting Love (do Fear of the Dark, 1992)
 Tailgunner (do No Prayer for the Dying, 1990)
 The Evil That Men Do (do Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 Afraid to Shoot Strangers (do Fear of the Dark, 1992)
 Fear of the Dark (do Fear of the Dark, 1992)
 Bring Your Daughter to the Slaughter (do No Prayer for the Dying, 1990)
 The Clairvoyant (do Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 Heaven Can Wait (do Somewhere In Time, 1986)
 Run to the Hills (do Number of the Beast, 1982)
 2 Minutes to Midnight (do Powerslave, 1984)
 Iron Maiden (do Iron Maiden, 1980)
 Hallowed Be Thy Name (do Number of the Beast, 1982)
 The Trooper (do Piece Of Mind, 1983)
 Sanctuary (do Iron Maiden, 1980)
 Running Free (do Iron Maiden, 1980)

Notas:

"Die with Your Boots On" foi tocada em alguns shows.

Links externos

 Site oficial
 Fear of the Dark Tour - Datas

Turnês musicais de 1992
Turnês de Iron Maiden